Гельвих — фамилия. Известные носители:

 Гельвих, Густав Карлович (Гельвиг 2-й; 1776—1855) — российский военачальник, генерал-лейтенант Русской императорской армии, участник Наполеоновских войн.
 Гельвих, Пётр Августович (1873—1958) — российский и советский учёный в области баллистики и теории стрельбы артиллерии.